Willkischken ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Willkischken, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Nowokolchosnoje, Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Willkischken, historischer Name von Norwilkischken, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Stanowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Willkischken, Kreis Pogegen/Memelland, seit 1945: Vilkyškiai, Dorf im Bezirk Tauragė, Litauen